El nombre Stanley Cohen puede referirse a:

 Stanley Cohen (1922-2020), bioquímico estadounidense, Premio Nobel de Medicina en 1986.
 Stanley Cohen (1942-2013), sociólogo británico dedicado a la criminología.
 Stanley Norman Cohen (n. 1935), genetista estadounidense.